Antonino Paternò Castello, marchese di San Giuliano – ministro degli Esteri del Regno d'Italia
Antonino Paternò Castello di San Giuliano – podestà di Catania